przepaść – miejsce pomiędzy stromymi zboczami górskimi
 Przepaść – część miasta Ćmielów, dawniej samodzielna wieś
 Przepaść (gromada) – dawna gromada
 przepaść cyfrowa – termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do techniki informatycznej, a tymi, które takiego dostępu nie mają

Zobacz też 
 Przepaść Itaki
 Nad przepaścią
 Macocha (przepaść)
 Otchłań